Ди Маджо () — американская фамилия итальянского происхождения.

Известные носители 
 Ди Маджо, Джо (1914—1999) — американский бейсболист, центрфилдер.
 Ди Маджо, Джон (род. 1968) — американский стэнд-ап актёр и актёр озвучивания.
 Ди Маджо, Пол (род. 1951) — американский социолог.

См. также